

Patronyme 

 Charles Jean Marie Barbaroux (1767-1794), personnalité politique française ;
 Charles Oggé Barbaroux (1792-1867), son fils, personnalité politique française ;
  (1722-1843), juriste, ministre, garde des sceaux italien ;
 Jean Joseph Antoine Barbaroux (1803-1871), personnalité politique française ;
 Marius Barbarou (1876-1956), ingénieur motoriste en automobile et aviation et pilote automobile français ;
 Edmond Barbarroux (1882-1948), artiste peintre français ;
 Catherine Barbaroux (1949-), personnalité politique française.

Autres 
 Barbaroux, cépage rouge.